La  des  (), décernés par l', a lieu en  et récompense les bandes originales de films et de séries télévisées sortis en 2004.

Palmarès

Bande originale de l'année

Compositeur de l'année

Meilleur nouveau compositeur

Meilleure musique d'un film dramatique

Meilleure musique d'un film comique

Meilleure musique d'un film d'aventure/thriller/action

Meilleure musique d'un film de science-fiction/horreur

Meilleure musique originale d’un film d'horreur / thriller 
 A History of Violence
 Constantine – Brian Tyler et Klaus Badelt

Meilleure musique d'un film d'animation

Meilleure musique d'un documentaire

Titre de l'année

Meilleure musique d'une série télévisée

Notes et références

Voir aussi

Article connexe

Lien externe 
 

5